Теурень () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Теурень () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Теурень.
 Теурень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Фелічень.